Il doppio del torneo di tennis Open Prévadiès 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Eric Butorac e Chris Drake che hanno battuto in finale Michael Lammer e Stéphane Robert 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Eric Butorac /  Chris Drake (Campioni)
 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (semifinali)

 Ilija Bozoljac /  Florin Mergea (quarti di finale)
 Artem Sitak /  Filip Urban (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Prévadiès 2006